{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (74501) - || 1999 CO152 || 12 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74502) - || 1999 DG2 || 19 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (74503) Madola || 1999 DN4 || 23 februari 1999 || Val-des-Bois || D. Bergeron
|-
| (74504) - || 1999 DF7 || 18 februari 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74505) - || 1999 EQ || 6 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74506) - || 1999 EJ4 || 12 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74507) - || 1999 FX || 17 maart 1999 || Caussols || ODAS
|-
| (74508) - || 1999 FQ2 || 16 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74509) Gillett || 1999 FG7 || 22 maart 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (74510) - || 1999 FF8 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74511) - || 1999 FH8 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74512) - || 1999 FS8 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74513) - || 1999 FS10 || 16 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74514) - || 1999 FG16 || 21 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74515) - || 1999 FL28 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74516) - || 1999 FD30 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74517) - || 1999 FU31 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74518) - || 1999 FU33 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74519) - || 1999 FA34 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74520) - || 1999 FF35 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74521) - || 1999 FF36 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74522) - || 1999 FH62 || 22 maart 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74523) - || 1999 GA6 || 7 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74524) - || 1999 GG16 || 9 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74525) - || 1999 GW22 || 6 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74526) - || 1999 GU23 || 6 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74527) - || 1999 GZ24 || 6 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74528) - || 1999 GV34 || 6 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74529) - || 1999 GJ35 || 6 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74530) - || 1999 GW39 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74531) - || 1999 GR40 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74532) - || 1999 GO47 || 6 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74533) - || 1999 GS50 || 10 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74534) - || 1999 JA || 1 mei 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (74535) - || 1999 JS3 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74536) - || 1999 JF4 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74537) - || 1999 JQ11 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74538) - || 1999 JS12 || 14 mei 1999 || Catalina || CSS
|-
| (74539) - || 1999 JD15 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74540) - || 1999 JG22 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74541) - || 1999 JT22 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74542) - || 1999 JB28 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74543) - || 1999 JT36 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74544) - || 1999 JJ55 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74545) - || 1999 JB59 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74546) - || 1999 JR61 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74547) - || 1999 JE63 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74548) - || 1999 JM64 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74549) - || 1999 JU80 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74550) - || 1999 JC82 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74551) - || 1999 JY98 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74552) - || 1999 JV111 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74553) - || 1999 KR1 || 16 mei 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74554) - || 1999 LG1 || 7 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74555) - || 1999 LV1 || 4 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74556) - || 1999 LG6 || 11 juni 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74557) - || 1999 LP13 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74558) - || 1999 LT13 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74559) - || 1999 LQ14 || 10 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74560) - || 1999 LC15 || 12 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74561) - || 1999 LE18 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74562) - || 1999 LD25 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74563) - || 1999 MQ || 20 juni 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (74564) - || 1999 NY1 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74565) - || 1999 NT3 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74566) - || 1999 NE5 || 10 juli 1999 || Mallorca || A. López, R. Pacheco
|-
| (74567) - || 1999 NP6 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74568) - || 1999 NO7 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74569) - || 1999 NR7 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74570) - || 1999 NE8 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74571) - || 1999 NQ8 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74572) - || 1999 NQ10 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74573) - || 1999 NB11 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74574) - || 1999 NZ16 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74575) - || 1999 NV18 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74576) - || 1999 NG25 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74577) - || 1999 NN26 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74578) - || 1999 NF28 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74579) - || 1999 NG30 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74580) - || 1999 NE36 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74581) - || 1999 NS38 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74582) - || 1999 NU49 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74583) - || 1999 NF50 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74584) - || 1999 NH50 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74585) - || 1999 NV52 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74586) - || 1999 NG63 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74587) - || 1999 ON1 || 21 juli 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (74588) - || 1999 OO1 || 19 juli 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (74589) - || 1999 OX1 || 16 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74590) - || 1999 OG2 || 22 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (74591) - || 1999 PS1 || 10 augustus 1999 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| (74592) - || 1999 PR4 || 15 augustus 1999 || Farpoint || G. Hug
|-
| (74593) - || 1999 PS4 || 15 augustus 1999 || Farpoint || G. Hug
|-
| (74594) - || 1999 PN6 || 7 augustus 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74595) - || 1999 QP || 20 augustus 1999 || Farpoint || G. Bell, G. Hug
|-
| (74596) - || 1999 QQ || 20 augustus 1999 || Kleť || Kleť
|-
| (74597) - || 1999 RG || 3 september 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (74598) - || 1999 RU1 || 5 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74599) - || 1999 RF3 || 6 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (74600) - || 1999 RH3 || 2 september 1999 || Bergisch Gladbach || W. Bickel|}

Planetoïdenlijsten